Maleniec ist der Name von vier Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Maleniec (Ruda Maleniecka)
 Maleniec (Secemin)
 in der Woiwodschaft Lodsch:
 Maleniec (Grabica)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Maleniec (Dębnica Kaszubska) (Malenz, Kreis Stolp/Pommern)